Denne liste over fredede bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune viser alle fredede bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fåborg-Midtfyn Kommune
 
WikiProjekt Wiki Loves Monuments